Василий Фриде:
 Фриде, Василий Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5802; 1 декабря 1838.
 Фриде, Василий Яковлевич (1840—1912) — русский генерал от артиллерии, начальник артиллерии Приамурского ВО, 12-го и 18-го армейских корпусов.